Вели Лошињ је насељено место у саставу града Малог Лошиња у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска.

Географија 
Вели Лошињ се налази на острву Лошињу.

Историја 
До територијалне реорганизације у Хрватској налазио се у саставу старе општине Црес-Лошињ.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Вели Лошињ је имао 901 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Вели Лошињ је имало 994 становника, следећег националног састава:

Извори 
  Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године

Референце

Спољашње везе 

Мали Лошињ
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Приморско-горанској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској